Zetomotrichidae är en familj av kvalster. Zetomotrichidae ingår i överfamiljen Zetomotrichoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Zetomotrichidae 29 arter. 

Zetomotrichidae är enda familjen i överfamiljen Zetomotrichoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zetomotrichidae